Antal Imre (1931–) helytörténész
Antal Imre (1935–2008) zongorista, televíziós személyiség, színész, humorista
Antal Imre (1944–2017) festőművész, grafikus